Marktplatz 18 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Marktplatz 18 (Bad Kissingen), Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Marktplatz 18 in Münnerstadt, siehe Liste der Baudenkmäler in Münnerstadt